Mongolia steht für:

 Mongolia (Zeitschrift), spanische Satirezeitschrift
 Mongolia International, ein Badmintonturnier

Schiffe:
 Mongolia (Schiff, 1865) (I), Dampfschiff mit Segeltakelung, gebaut 1865 für die Peninsular and Oriental Steam Navigation Company  (P&O), 1888 abgewrackt  
 Mongolia (Schiff, 1904–1917) (II), Passagier- und Frachtschiff der britischen P&O, 1917 versenkt
 Mongolia (Schiff, 1904–1946), Passagier- und Frachtschiff der amerikanischen Pacific Mail Steamship Company, 1946 abgewrackt
 Mongolia (Schiff, 1923) (III), Passagier- und Frachtschiff der britischen P&O, 1965 abgewrackt

Siehe auch:
 Mongolei